Tanke ist der Familienname folgender Personen:

 Detlef Tanke (* 1956), deutscher Politiker (SPD)
 Dietrich Tanke, Elekt von Kurland und Priester des Deutschen Ordens
 Willem Tanke (* 1959), niederländischer Organist und Hochschullehrer

Tanke ist zudem eine umgangssprachliche Bezeichnung für Tankstelle